El término japonés Chōkai puede hacer referencia a:

 Chōkai (Akita), una antigua población japonesa, en la actualidad, Yurihonjō (Akita).
 El monte Chōkai, en la prefectura de Akita.
 El Chōkai, un cañonero de la Armada Imperial Japonesa.
 El Chōkai, un crucero de la Armada Imperial Japonesa.
 El Chōkai (DD-176), un destructor de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón.